Dordogne – rzeka w południowej Francji
 Dordogne – departament Francji